Csaja – folyó Oroszországban, a Léna mellékfolyója
 Csaja – folyó Oroszországban, az Ob mellékfolyója